Купата на носителите на купи 1996/97 е 37-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 49 клуба от 48 страни, сред които настоящият носител на трофея Пари Сен Жермен, 33 актуални носители на национални купи и 15 загубили финалиста (Флямуртари Вльора, Олимпик Ним, Серкъл Брюж, Ливърпул, Левски София, Динамо Батуми, Апоел Ирони Ришон ле Цион, Вартекс Вараждин, Бран, МюПа-47, Глория Бистрица, Хартс, Барселона, Нива Винница и АЕК Ларнака).

Финалът се играе на 14 май 1997 г. на стадион Де Куйп в Ротердам.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 8 август, а реваншите са на 22 август 1996 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 12 септември, а реваншите са на 26 септември 1996 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 17 октомври, а реваншите са на 31 октомври 1996 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 6 март, а реваншите са на 20 март 1997 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 10 април, а реваншите са на 24 април 1997 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1996/97
 Купа на УЕФА 1996/97

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1996/97 

Купа на носителите на купи